Соревнования по боксу в весовой категории до 48 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 20 июля по 3 августа. Приняли участие 30 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования 
{{Турнир32
| RD1=Раунд 1
| RD2=Раунд 2
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| RD5=Финал

 | team-width=350
 | score-width=150

 | RD1-team01 =

Источники 
 Результаты — Атланта 1996 — БОКС, 48 кг
 Результаты на сайте Sports-Reference.com — Бокс, до 48 кг  

Бокс на летних Олимпийских играх 1996